De UCI World Tour 2014 was de vierde editie van deze internationale wielercompetitie op de wielerkalender die door de UCI wordt georganiseerd.

Aan de wedstrijden namen achttien wielerploegen deel die verzekerd waren van deelname aan alle wedstrijden. Deze ploegen hadden niet alleen het recht maar ook de plicht deel te nemen aan alle wedstrijden. Deelname van andere ploegen werd geregeld door het systeem van wildcards.

De Spanjaard Alejandro Valverde van Team Movistar won het World Tour-klassement, Movistar won het ploegenklassement en Spanje het landenklassement.

Ploegen 
Er was een aantal wijzigingen ten opzichte van 2013. Euskaltel-Euskadi en Vacansoleil-DCM waren gestopt. Team Europcar maakte de stap omhoog. De World Tour bestond daardoor weer uit het oorspronkelijke aantal van achttien ploegen. De volgende ploegen waren door de UCI op 18 december zekergesteld van deelname:

Uitzondering 
 Astana Pro Team heeft zichzelf geschorst voor de laatste wedstrijd van het seizoen, de Ronde van Peking, nadat twee renners van de ploeg, de broers Maksim Iglinski en Valentin Iglinski, binnen korte tijd op doping werden betrapt. Dit komt voort uit een afspraak met de MPCC (Beweging voor een geloofwaardige wielersport).

Wedstrijden 
Ten opzichte van het seizoen 2013 waren er nagenoeg geen wijzigingen. Enkele wedstrijden worden wel vroeger of later georganiseerd in vergelijking met 2013.

Kalender

Uitslagen per wedstrijd

Eindstanden

Individueel

Ploegen

Landen

Wildcards 
Naast de achttien ploegen die aan elke wedstrijd mogen (en moeten) deelnemen kan elke organisator een aantal wildcards verdelen onder professionele continentale teams, bijvoorbeeld vanwege goede resultaten of omdat ze uit het betreffende land komen.